Grågrund kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grågrund, Sastmola, Satakunta, 
 Grågrund (vid Ytterstholm, Nagu), Åboland, 
 Grågrund (vid Prostvik, Nagu), 

Robotskapade Finlandförgreningar